Frane Borelli
Franjo Borelli Vranski (1704.)